Bewegungssteuerung steht für:
 Erklärungsansätze für die Funktion menschlicher Bewegungen, siehe Modelle der Bewegungssteuerung
 ein Synonym für Bewegungsregelung (engl. Motion Control), ein Begriff aus der Automatisierungstechnik
 Bewegungssteuerung bei Gamecontrollern, siehe Gamecontroller#Bewegungssensoren